ULE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sule (Papua Nuova Guinea)